Минивэ́н ( — «небольшой фургон») — легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной (реже — вагонной) или полутораобъёмной (полукапотной) компоновкой. Минивэн, как правило, имеет три ряда сидений.

Компактвэн

См. также 
 Микроавтобус
 Малотоннажный грузовой автомобиль

Литература

Примечания 

Типы автомобильных кузовов